Стефан Робер (; родился 17 мая 1980 года в Монтаржи, Франция) — французский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Стефан — один из двух сыновей Люка и Мартины Роберов; его старшего брата зовут Фабьен.

Оба брата пробовали себя в протуре, но сколько-нибудь значимых успехов добился лишь Стефан.

Лучший удар француза — бэкхенд, любимое покрытие — грунт. На корте Робер предпочитает выполнять большое количество ударов по линиям и углам игровой площадки.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (42)

Победы (25)

Поражения (17)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (36)

Победы (15)

Поражения (21)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Франции